{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (76501) - || 2000 GH25 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76502) - || 2000 GV26 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76503) - || 2000 GL27 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76504) - || 2000 GN28 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76505) - || 2000 GU28 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76506) - || 2000 GV28 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76507) - || 2000 GX28 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76508) - || 2000 GZ29 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76509) - || 2000 GQ32 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76510) - || 2000 GJ33 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76511) - || 2000 GT33 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76512) - || 2000 GL35 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76513) - || 2000 GY36 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76514) - || 2000 GF39 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76515) - || 2000 GQ39 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76516) - || 2000 GX39 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76517) - || 2000 GT44 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76518) - || 2000 GY45 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76519) - || 2000 GN46 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76520) - || 2000 GS46 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76521) - || 2000 GK47 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76522) - || 2000 GD51 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76523) - || 2000 GH51 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76524) - || 2000 GV52 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76525) - || 2000 GO53 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76526) - || 2000 GS54 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76527) - || 2000 GC56 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76528) - || 2000 GB59 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76529) - || 2000 GA60 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76530) - || 2000 GE65 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76531) - || 2000 GT65 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76532) - || 2000 GX71 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76533) - || 2000 GB73 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76534) - || 2000 GF73 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76535) - || 2000 GM73 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76536) - || 2000 GU74 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76537) - || 2000 GJ76 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76538) - || 2000 GO76 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76539) - || 2000 GN78 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76540) - || 2000 GL79 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76541) - || 2000 GX79 || 6 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76542) - || 2000 GC81 || 6 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76543) - || 2000 GD81 || 13 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76544) - || 2000 GZ82 || 2 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76545) - || 2000 GE83 || 2 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76546) - || 2000 GF83 || 2 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76547) - || 2000 GS83 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76548) - || 2000 GV84 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76549) - || 2000 GG85 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76550) - || 2000 GH85 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76551) - || 2000 GG88 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76552) - || 2000 GM88 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76553) - || 2000 GD89 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76554) - || 2000 GK93 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76555) - || 2000 GW93 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76556) - || 2000 GV94 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76557) - || 2000 GB95 || 6 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76558) - || 2000 GC97 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76559) - || 2000 GF97 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76560) - || 2000 GR98 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76561) - || 2000 GG99 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76562) - || 2000 GW101 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76563) - || 2000 GT103 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76564) - || 2000 GO105 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76565) - || 2000 GR106 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76566) - || 2000 GB107 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76567) - || 2000 GD107 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76568) - || 2000 GC111 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76569) - || 2000 GE111 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76570) - || 2000 GF111 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76571) - || 2000 GL112 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76572) - || 2000 GX113 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76573) - || 2000 GH114 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76574) - || 2000 GM114 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76575) - || 2000 GB115 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76576) - || 2000 GP118 || 3 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76577) - || 2000 GK122 || 7 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76578) - || 2000 GW123 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76579) - || 2000 GN124 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76580) - || 2000 GJ132 || 10 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76581) - || 2000 GC135 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76582) - || 2000 GV135 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76583) - || 2000 GF136 || 12 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76584) - || 2000 GC138 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76585) - || 2000 GA140 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76586) - || 2000 GW141 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76587) - || 2000 GZ141 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76588) - || 2000 GK142 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76589) - || 2000 GQ142 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76590) - || 2000 GU142 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76591) - || 2000 GJ143 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76592) - || 2000 GO148 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76593) - || 2000 GU154 || 6 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76594) - || 2000 GB155 || 6 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76595) - || 2000 GL157 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76596) - || 2000 GN157 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76597) - || 2000 GP157 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76598) - || 2000 GS157 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76599) - || 2000 GU157 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76600) - || 2000 GB159 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten